MiniGRAIL — прекративший работу детектор гравитационных волн, расположенный в Голландии, в Университете Лейдена. Проект был закрыт в 2005 году.

Детектор представлял собой сферическую антенну диаметром 68 см, сделанную из сплава CuAl (6 %), массой 1150 кг. Резонансная частота равна примерно 2,9 кГц с рабочим диапазоном 230 Гц (возможно большей). При попадании на антенну, гравитационные волны с частотой 3 кГц передадут часть энергии шару, так что относительные размеры будут изменяться на dL/L = 4. Чтобы воспрепятствовать ложным срабатываниям в максимально возможной степени, MiniGRAIL установили на двух антивибрационных опорах, а шар поддерживается при температуре 20 мК.

Ещё один подобный детектор строится в Сан-Паулу. Синхронные наблюдения позволяют отсеивать ложные срабатывания детектора и значительно повысят достоверность обнаружения сигнала, если он вообще когда-либо будет детектирован.

Гравитационные волны могут рождаться при слиянии нейтронных звёзд, при увеличении нестабильности во вращающихся двойных нейтронных звёздах, а также при образовании малых чёрных дыр.

См. также 
 Гравитационный телескоп
 LCGT
 CLOVER telescope
 EGO — Европейская гравитационная обсерватория
 Einstein@Home — проект распределённых вычислений для поиска гравитационных волн.
 PSR B1913+16 — двойная система — пульсар, исследование которой дало первое косвенное подтверждение существования гравитационных волн.
 PSR J0737-3039 — двойная система пульсаров, исследование которой дало весомое косвенное подтверждение существования гравитационных волн.

Ссылки 
 сайт, посвящённый MiniGRAIL
 сайт университета Лейдена

Оригинальные статьи 
 E. Coccia, V. Fafone, G. Frossati, J.A. Lobo and J.A. Ortega Phys.Rev. D 57 (1998) 2051—2060.

Гравитационно-волновые телескопы
Гравитационные эксперименты
Антенны